Грот Сарадж-Чуко  — археологический памятник в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики в России.

Местоположение 
Грот Сарадж-Чуко расположен на левом берегу реки Фандуко (местное название — Сараджуко; приток реки Кишпек — приток реки Баксан — бассейн реки Терек) в 4—6 км от селения Заюково и в 20 км на северо-запад от Нальчика в Республике Кабардино-Балкария в России. Высота грота Сарадж-Чуко над уровнем моря — 940 м, над современным уровнем реки — 30 м. Грот ориентирован на солнечную юго-восточную сторону. Площадь грота составляет более 300 квадратных метров.

История изучения 
Как археологический памятник грот Сарадж-Чуко был открыт петербургским археологом Е. В. Дороничевой в 2016 году. С 2017 года в гроте проводятся комплексные исследования. В изучении грота Сарадж-Чуко участвуют археологи, геоморфологи, геологи, геохимики, физики, специалисты по абсолютному датированию, палинологи и палеонтологи из ведущих научных центров России. Стоянка, существовавшая в слое 6В грота Сарадж-Чуко представляет собой самое древнее свидетельство заселения территории Кабардино-Балкарии в период среднего палеолита.

Результаты исследований 

Грот Сарадж-Чуко расположен в 4—7 км от единственного на Северном Кавказе месторождения обсидиана — каменного сырья вулканического происхождения, которое ценилось в древности. В среднем палеолите неандертальцы транспортировалиобсидиан из источников в Кабардино-Балкарии за 200—250 км в Мезмайскую пещеру, расположенную на территории Краснодарского края (Северо-Западный Кавказ). Источники обсидиана в Кабардино-Балкарии, на северном склоне Центрального Кавказа привлекали сюда древнего человека и, как показали исследования, вероятно, этот регион был контактной зоной, где могли пересекаться неандертальцы разных культурных традиций.

Результаты исследований свидетельствуют, что грот многократно служил жилищем древнему человеку. Самое древнее свидетельство заселения пещеры связано c периодом 120—50 тыс. л. н., с эпохой неандертальцев. Проведенные исследования показали, что климат в период обитания в этом регионе неандертальцев отличался от современного и был более теплым. Древние люди многократно селились в гроте в это время. В слое 6В существовала стоянка активного обитания, где древний человек занимался расщеплением обсидиана (вулканического стекла) и кремня, изготовлением орудий и разделыванием охотничьей добычи. Здесь найдены многочисленные каменные орудия, сырье (обсидиан и кремень) для их изготовления приносили с расстояния до 7 км. Петрографические и геохимические анализы каменного сырья позволили установить, что изделия из кремня в готовом виде поступали в грот Сарадж-Чуко с месторождений Хана-хаку-1, Штаучукуа-1 и Каменка, расположенных на расстоянии 5—7 км от стоянки. Большинство изделий в индустрии слоя 6В изготовлено из обсидиана, поступавшего с Заюковского месторождения, расположенного в 6—7 км от стоянки. Для индустрии слоя 6В характерна леваллуазская техника расщепления, высокий процент пластинчатых сколов и фасетированных ударных площадок. В орудийном наборе преобладают продольные скребла и конвергентные формы (угловатые и конвергентные скребла, мустьерские остроконечники). В слое 6В было расчищено кострище, предварительный возраст которого от 120 до 70 тыс. л. н. Раздробленные кости животных, найденные вместе с орудиями, свидетельствуют об охоте древнего человека на кавказского тура, бизона, вымерший вид лошади, косулю и других животных. Орудия неандертальцев из Сарадж-Чуко по технологии изготовления близки к орудиям неандертальцев, живших на Восточном и Южном Кавказе и на территории современного Ирана.

См. также 
 Мезмайская пещера

Примечания 

Палеолит Евразии
Пещеры Кавказа
География Кабардино-Балкарии